Miejscowości w USA:
 Larrabee – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Larrabee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Larrabee (ang. Larrabee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
 Larrabee (ang. Larrabee Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
 Larrabee (ang. Larrabee Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Inne:
 Larrabee (GPU) – wielordzeniowy procesor graficzny firmy Intel